Murom kan syfta på:

 Murom – en stad i Vladimir oblast, Ryssland
 Murom, Finby – en by i Finby kommun, Finland
 Murom – person tillhörig folkslaget muromer
 Furstendömet Muroma – ett furstendöme som fanns fram till 1300-talet
 10347 Murom – en asteroid i huvudbältet